Stourm ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Stourm (1797–1865), französischer Politiker